

Street Poetry — седьмой студийный альбом финской рок-группы Hanoi Rocks, выпущенный осенью 2007 года. Street Poetry попал в десятку лучших альбомов в финских чартах, в некоторых других европейских странах альбом также пользовался успехом. Первым синглом с альбома стал «Fashion», выпущенный в мае 2007 года. В августе того же года вышел второй сингл «This One’s for Rock’n’Roll», доступный лишь для скачивания через интернет. Выпуск альбома был отмечен тремя концертами в популярном хельсинкском клубе Tavastia Club, за которыми последовал тур по Скандинавии, Англии и Японии.

Об альбоме 
Название альбома «Street Poetry» () пришло из тех времён, когда участники группы жили в Лондоне в начале 1980-х. В Лондоне «уличным поэтом» называли бродягу, жившего в метрополитене, на станции Лэдброк Гроув, где он писал стихи о вещах, которые видел.

В некоторых рецензиях на «Street Poetry» альбом называют первым по-настоящему рок-альбомом Hanoi Rocks, выпущенным после воссоединения.

Список композиций 
 «Hypermobile» — 4:04
 «Street Poetry» — 3:56
 «Fashion» — 3:16
 «Highwired» — 3:29
 «Power of Persuasion» — 4:14
 «Teenage Revolution» — 3:37
 «Worth Your Weight in Gold» — 3:32
 «Transcendental Groove» — 3:03
 «This One's for Rock'n'Roll» — 3:44
 «Powertrip» — 2:37
 «Walkin' Away» — 3:56
 «Tootin' Star» — 2:39
 «Fumblefoot and Busy Bee» — 2:05
Бонусы на ограниченном издании
 «Trouble Boys»
 «Fashion» (клип + создание клипа)
 «Boulevard of Broken Dreams» (концертное видео)
 «High School» (концертное видео)
Бонус-треки на японском издании
 «Self Destruction Blues»
 «Worldshaker»

Участники записи 
 Майкл Монро — вокал, саксофон, гармоника, гитара, клавишные, перкуссия
 Энди Маккой — гитара, бэк-вокал
 Конни Блум — гитара, бэк-вокал
 Энди Кристелл — бас-гитара, бэк-вокал
 Лаку — ударные, перкуссия

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Hanoi Rocks
Альбомы глэм-панка